Rapakkojärvi kan syfta på ett antal insjöar

Finland
Rapakkojärvi (sjö, lat 66,10, long 29,70), 
Rapakkojärvi (sjö, lat 63,73, long 24,68),

Sverige

Lappland 
Rapakkojärvi (Gällivare socken, Lappland, 741766-171975), sjö i Gällivare kommun,  (6,6 ha)
Rapakkojärvi (Gällivare socken, Lappland, 742091-172915), sjö i Gällivare kommun, 
Rapakkojärvi (Gällivare socken, Lappland, 745933-173006), sjö i Gällivare kommun, 
Rapakkojärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (5,03 ha)
Rapakkojärvi (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (5,58 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn